Quatre navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Barry en l'honneur du commodore John Barry :
 l', un destroyer de classe Bainbridge qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un destroyer de classe Clemson coulé durant la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un destroyer de clase Forrest Sherman en service de 1956 à 1982 ;
 l', un destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke en service depuis 1992.

Barry